Seleukos är namnet på kungar av det grekisk-hellenistiska Seleukidiska riket:

Seleukos I (312  f.Kr.–281  f.Kr.)
Seleukos II (246  f.Kr.–225  f.Kr.)
Seleukos III (225  f.Kr.–223  f.Kr.)
Seleukos IV (187  f.Kr.–175  f.Kr.)
Seleukos V (126  f.Kr.–125  f.Kr.)
Seleukos VI (96  f.Kr.–95  f.Kr.)
Seleukos VII (70 f.Kr.) 

Seleukiderna styrde huvudsakligen över antikens Mesopotamien.